Vilcanota puede referirse a:

 Cordillera Vilcanota: Una cadena montañosa que se extiende por los departamentos de Cusco y Puno; o
 Río Vilcanota: Un río afluente del que nace desde la montaña de Sibinacocha y el Ausangate.